

Presentación previa 

El australiano Matthew Barton fue el campeón defensor. No pudo defender con éxito su título tras caer derrotado en cuartos de final ante el cuarto cabeza de serie, el japonés Hiroki Moriya.

El estadounidense Bradley Klahn ganó el título tras derrotar en la final al japonés Tatsuma Ito por 6-3 y 7-69.

Cabezas de serie 

 'Bradley Klahn (Campeón)
 James Duckworth (Semifinales, retiro)
 Tatsuma Ito (Final)
 Hiroki Moriya (Semifinales)

<ol start="5">
  John-Patrick Smith ''(Cuartos de final)
  Matt Reid ''(Primera ronda)
  Boy Westerhof ''(Primera ronda)
  Greg Jones (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadrado Principal
 Clasificación

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Adelaida 2014